Eerste divisie (mannenhandbal) 1994/95
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1994/95